Мартин Бидарж (; род. 24 февраля 1999, Ческе-Будеёвице, Южночешский край, Чехия) — чешский фигурист, выступающий в парном катании. В паре с Анной Душковой он победитель Кубка Ниццы, чемпион мира среди юниоров и олимпийский вице-чемпион на юношеских играх (2016 года). Двукратный чемпион Чехии среди юниоров в парном катание.

С осени 2018 года по весну 2019 года выступал с белорусской фигуристкой Анной Абражевич. Далее он летом встал в пару с россиянкой Елизаветой Жук.

По состоянию на 23 марта 2019 года пара занимала 51-е место в рейтинге ИСУ.

Биография 

Мартин Бидарж родился в феврале 1999 года в Южночешском крае Чехии. Фигурным катанием он занялся с четырёх лет, как все члены семьи. С двенадцати лет он встал в пару с чешской одиночницей Анной Душковой, первым их тренером была его мама.

Осенью 2012 года они вышли на международную арену, в разряде новис (новички). В следующую осень дебютировала в юниорском разряде. В марте 2014 года Мартин в паре дебютировал на юниорском чемпионате мира в Белоруссии, где они выступили не совсем удачно.

Понимая всю сложность и выступления в одиночном катание из-за большой конкуренции Душкова (она выступала как в парном так и в одиночном катании) решает сделать ставку на парное катание. На юниорском чемпионате мира в Эстонии фигуристы заняли уже восьмое место. Это им однако не позволило отобраться на зимние юношеские Олимпийские игры.

Осенью 2015 года чешские фигуристы приняли участие в юниорском Гран-при и сумели пройти квалификацию на зимние юношеские Олимпийские игры; они также вышли и в финал юниорской серии Гран-при. В Барселоне на юниорском финале Гран-при чешские фигуристы в сложной борьбе завоевали серебряную медаль. В середине февраля 2016 года на зимних юношеских Олимпийских играх чешские парники выиграли серебро. Также они вошли в смешанную команду для командных соревнований вместе с украинцем Иваном Шмуратко, латвийкой Дианой Никитиной и французской танцевальной парой Юлией Вагре с Матьё Куйра и были удостоены второй серебряной медалью. В Дебрецене в середине марта на юниорском чемпионате мира фигуристы в сложной борьбе сумели стать чемпионами, при этом превзошли все свои прежние достижения.

Новый предолимпийский сезон пара начала рано в августе 2016 года на юниорском этапе Гран-при в Остраве, фигуристы подтвердили своё мастерство и заняли первое место. В октябре чешская пара выступила в Дрездене на юниорском этапе Гран-при, где они финишировали вторыми, что позволило им уверенно выйти в юниорский финал Гран-при. В середине октября чешская пара дебютировала в взрослом турнире в Ницце на Кубке Ниццы, где они сразу финишировали первыми. В начале декабря в Марселе на юниорском финале чешские фигуристы уверенно заняли, как и год назад, второе место. В конце января чешские фигуристы дебютировали на европейском чемпионате в Остраве, где финишировали седьмыми, при этом улучшили все свои прежние достижения. В конце марта чешские парники выступали на мировом чемпионате в Хельсинки, где удачно дебютировали. Однако при этом они не сумели на данном этапе квалифицироваться на Олимпийские игры.

Олимпийский сезон 
В конце сентября чешская пара приняла участие в Оберсдорфе, где на квалификационном турнире Небельхорн, они финишировали на девятом месте и сумели завоевать для своей страны путёвку на зимние Олимпийские игры. Через месяц на тренировке Анна получила серьёзную травму и было принято решение делать операцию. Спортсмены будут вынуждены пропустить не только этапы Гран-при, но и национальный чемпионат с европейским. В середине февраля 2018 года в Канныне начались соревнования и в индивидуальном турнире и пару постигла определённая неудача. Они с трудом вышли в финальную часть соревнований и финишировали в середине второй десятки. 

По окончании олимпийского сезона спортивная пара из Чехии распалась. Мартин осенью того же года встал в пару с белорусской фигуристкой Анной Абражевич; они решили выступать за Чехию.

После олимпийский сезон 
Со спортсменами начали работать новые тренеры и хореографы. Это Дмитрий Савин, брат Мартина Петер Бидарж и известный бывший чешский одиночник Томаш Вернер.

С февраля 2019 года пара начала выступления на международных соревнованиях. На первых стартах фигуристы сумели заработать техминимум для участия в мировом чемпионате. В марте они выступили в Японии на мировом чемпионате, где в результате борьбы с итальянской парой финишировали предпоследними. В мае 2019 года пара распалась. Летом чешский фигурист встал в пару с российской фигуристкой Елизаветой Жук.

Спортивные достижения 
(с А. Абражевич)

(с А. Душковой)

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Чехии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года